Mogul est un mot anglais, traduction de moghol ; la figure historique du Grand Moghol et de son pouvoir en Inde a été reprise pour désigner un magnat de la presse ainsi que le .

 Mogul est le surnom du type de locomotive à vapeur désigné par la notation Whyte 2-6-0.

 Le projet Mogul est un projet américain top-secret datant de 1947 qui est l'explication officielle du célèbre incident de Roswell.

 Mogul, une localité du Nevada.